Fichera peut faire référence à : 
 Marco Fichera (né en 1993), escrimeur italien.
  (1922–1996), mathématicien italien.
 Prix Fichera, un prix mathématique italien.
 Viaduc de Fichera, un pont en Sicile.